Сама́рий Изра́илевич Велико́вский (24 июня 1931, Нижний Новгород — 1990, Москва) — советский литературовед, переводчик, исследователь французской литературы и общественной мысли XIX—XX веков. Доктор философских наук (1977).

Биография 
Окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (1954), защитил кандидатскую диссертацию «Творчество Огюста Барбье (Из истории романтической поэзии во Франции)». Работал в редакции учебников издательства «Прогресс». Член Союза писателей СССР (1965).

С 1970 года и до конца жизни работал в Институте международного рабочего движения АН СССР. В 1974 году в Тбилисском университете защитил докторскую диссертацию («Критика философско-идеологических основ экзистенциалистского миросозерцания во Франции XX века: по материалам наследия А. Камю-мыслителя и писателя»).

Автор литературоведческих трудов о Сартре, Камю и других классиках французской философской мысли.

Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Сочинения

Критика 
 Поэты французских революций, 1789—1848. М., 1963 (Научно-популярная серия)
 К горизонту всех людей: Путь Поля Элюара. М., 1968
 Грани несчастного сознания: Театр, проза, философская эссеистика А.Камю. М., 1973
 В поисках утраченного смысла: Очерки литературного трагического гуманизма во Франции. М., 1979
 В скрещенье лучей: Групповой портрет с Полем Элюаром. М., 1987
 Одиссей. Исследования по социальной истории и истории культуры. M., 1989
 Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. СПб, 1999

О Жане-Поле Сартре 
 «Жан Поль Сартр о самом себе»
 «Сартр — литературный критик»
 «Путь Сартра-драматурга»

О Камю 

 "Проклятые вопросы "Камю"

Примечания

Литература 
 Великовский С. И. // Большой энциклопедический словарь
 О Самарии Великовском // Московские новости, 2006 
 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. М.: ОАО «Московские учебники», 2014
 Лебедев А. Апология Сизифа // Великовский С.И. Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. – М.; СПб.: Университетская книга, 1999.
 Левит С.Я. Культурфилософия Самария Великовского //Культурология. 2016. № 3 (78). С. 7-20.
 Стрижевская Н. Последний экзистенциалист. О поэтике Самария Великовского // Великовский С.И. В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX– XX веков. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – С. 406.

Литературоведы России
Литературоведы СССР
Выпускники филологического факультета МГУ
Переводчики с французского языка
Члены Союза писателей России
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Сотрудники ИМРД АН СССР
Кандидаты филологических наук